888ligaen var den 81. sæson af Håndboldligaen, den bedste herrerække i håndbold i Danmark.

Turneringen blev afviklet med et grundspil og et slutspil. I grundspillet spillede alle holdene mod hinanden ude og hjemme, og ved afslutningen heraf gik de otte bedste videre til playoff, mens det nederst placerede hold rykkede direkte ned i 1. division, mens det næstnederste og det tredjenederste hold spillede playoff-kampe mod nummer to og tre fra 1. division om pladser i næste års liga (vinderne af 1. division rykkede automatisk op).

Playoffspillet for de bedste hold foregik i to puljer à fire hold, der spillede alle mod alle ude og hjemme. Efter dette afgjorde slutspillet DM-medaljerne, idet de to bedst placerede fra hver pulje gik videre til semifinalerne. Semifinalerne blev spillet bedst af tre kampe, og vinderne af semifinalerne gik i finalen, mens taberne spillede bronzematch. Begge disse opgør blev ligeledes spillet bedst af tre kampe.

Vinder af ligaen og dermed danske mestre blev Aalborg Håndbold, der i finalen besejrede Skjern Håndbold i to kampe (en uafgjort og en sejr), mens Bjerringbro-Silkeborg besejrede Ribe-Esbjerg HH med sejr i to kampe. 

Randers HH sluttede sidst i grundspillet og rykkede ned i 1. division; de blev erstattet af Nordsjælland Håndbold. TM Tønder besejrede Skive fH med to sejre og et nederlag og forblev i ligaen, mens Skanderborg Håndbold besejrede TMS Ringsted med sejre i to kampe og forblev dermed ligeledes i ligaen.

Holdinformationer 
Følgende 14 klubber spillede i Håndboldligaen i 2016-17 sæsonen:

 Skanderborg Håndbold flyttede til Fælledhallen den 1. november 2016.

Personale og trøjer

Stilling

Kampe

Resultater 

1Hjemmehold er angivet på venstre side og udeholdet langs toppen..

Playoff 
Nr.1-8 fra grundspillet opdeles i to grupper hvor de to bedste går videre til semifinalen

Gruppe 1

Gruppe 2

Slutspil

Semifinaler 

 Der blev spillet bedst af tre kampe. I tilfælde af pointlighed efter anden kamp blev der spillet en afgørende tredje kamp.

Bronzekamp 

 Der blev spillet bedst af tre kampe. I tilfælde af pointlighed efter anden kamp blev der spillet en afgørende tredje kamp.

Finale 

 Der blev spillet bedst af tre kampe. I tilfælde af pointlighed efter anden kamp blev der spillet en afgørende tredje kamp.

Nedryknings playoff 

Nr. 12-13 fra ligaen mødte med nr. 2-3 fra 1. division. Der blev spillet bedst af tre kampe. Vinderen spillede næste sæson i ligaen, mens taberne spillede i 1. divison.

 Der blev spillet bedst af tre kampe. I tilfælde af pointlighed efter anden kamp blev der spillet en afgørende tredje kamp. Højst rangerende hold i grundspillet havde hjemmebane i den afgørende kamp.

Referencer

Eksterne links 
 Officiel hjemmeside 

Håndboldligaen
DM i håndbold (mænd)